Саймон, Пол — рок-музыкант, поэт и композитор, обладатель трёх премий «Грэмми» в номинации «лучший альбом года» (1970, 1975, 1986).
 Саймон, Пол (1882—1946) — римско-католический теолог.
 Саймон, Пол Мартин (1928—2003) — американский политик из штата Иллинойс.